Суперкубок Кіпру з футболу 2013 — 45-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2013 року між чемпіоном Кіпру АПОЕЛем та володарем кубка Кіпру Аполлоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Кіпр